Cimarron ou Cimarrón peut désigner :

Arts et spectacles

Ouvrages 
 Cimarron, livre écrit par Edna Ferber et adapté au cinéma sous le titre français La Ruée vers l'Ouest ;

Séries et films 
 La Ruée vers l'Ouest (Cimarron), film américain réalisé par Wesley Ruggles en 1931 ;
 La Ruée vers l'Ouest (Cimarron), film américain réalisé par Anthony Mann en 1960 ;
 El Cimarrón, film portoricain réalisé par Iván Gonzalo Ortíz, sorti en 2007 ;
 Cimarron (Cimarron Strip), (1967-1968), est une série télévisée de western américain.

Musique 
 El Cimarrón, morceau composé en 1970 par Hans Werner Henze ;
 Cimarron, album de Emmylou Harris, sorti en 1981.

Toponymes

Argentine 
 El Cimarrón, localité rurale argentine située dans le département de Federal et dans la province d'Entre Ríos.

États-Unis 
 Cimarron, localité située au Colorado ;
 Cimarron Hills, montagne du Colorado ;
 Cimarron, ville du Kansas ;
 Cimarron, village du Nouveau-Mexique ;
 Cimarron City, ville d'Oklahoma ;
 Comté de Cimarron, comté d'Oklahoma ;
 Cimarron Cutoff, partie de la piste de Santa Fe ;
 Cimarron, rivière traversant le Nouveau-Mexique, le Colorado, l'Oklahoma et le Kansas et qui se jette dans l'Arkansas ;
 Cimarron, rivière du Colorado et qui se jette dans la Gunnison ;
 Cimarron Turnpike, route entre Tulsa et Stillwater ;
 Cimarron Hills, montagne dans le Comté de Yavapai, en Arizona ;
 Cimarron Lake, réservoir dans le Comté de Mohave, en Arizona ;
 Cimarron Mountains, montagnes dans le comté de Pima, en Arizona.

Technologie 
 USS Cimarron, nom de navires de l'United States Navy ;
 Cadillac Cimarron, est un modèle de voiture Cadillac.
 Radars Doppler de Norman et Cimarron, les premiers radars météorologiques Doppler de bande S utilisés par le National Severe Storms Laboratory des États-Unis.

Autres 
 Cimarron, une marque de jeans ; 
 Chimarrão ou cimarrón, maté, boisson d'Amérique du Sud ; 
 Cimarrons, ou Marrons, esclaves en fuite en Amérique, dans les Antilles ou dans les Mascareignes ;
 Cimarrons, esclaves africains au Panama.
 Cimarron uruguayen, race de chien.

Homonymie de localités aux États-Unis